Александр Акопов:
 Акопов, Александр Завенович (род. 1957) — российский теле- и кинопродюсер, телеведущий.
 Акопов, Александр Иванович (род. 1939) — доктор филологических наук (1991), профессор кафедры журналистики Тольяттинского государственного университета.